Yaya – variante usata in Indonesia e in Africa occidentale del nome Giovanni
Yaya – singolo del rapper 6ix9ine
Jaja o Yaya – fiume della Russia